Astray ist der Familienname folgender Personen:

 José Millán Astray (1879–1954), spanischer Militär
 Pedro Astray López (* 1992), spanischer Fußballspieler